Detta är en lista över de 247 kommunerna i departementet Jura i Frankrike.

Jura
Kommuner Jura